Sign o’ the Times bezeichnet:

 Sign of the Times (Bryan-Ferry-Lied), ein Lied des Musikers Bryan Ferry aus dem Jahr 1978
 Sign of the Times (Bob-James-Album), ein Musikalbum des Musikers Bob James aus dem Jahr 1981
 Sign of the Times (The-Belle-Stars-Lied), ein Lied der Rockband The Belle Stars aus dem Jahr 1982
 Sign o’ the Times (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1987
 Sign o’ the Times (Lied), ein Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1987
 Prince – Sign O’ the Times, ein Konzertfilm des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1987
 Sign of the Times (Queensrÿche-Lied), ein Lied der Metal-Band Queensrÿche aus dem Jahr 1997
 Sign of the Times: The Best of Queensrÿche, ein Musikalbum der Metal-Band Queensrÿche aus dem Jahr 2007
 Sign of the Times (Cosmic-Gate-Album), ein Musikalbum des DJ-Projekt Cosmic Gate aus dem Jahr 2009
 Sign of the Times (Harry-Styles-Lied), ein Lied des Musikers Harry Styles aus dem Jahr 2017
 Sign o’ the Times Deluxe, ein postum erschienenes Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2020